

Geografia 
 Brook – villaggio e parrocchia civile del Regno Unito, nella contea del Kent
 Brook – località statunitense dell'Indiana

Onomastica
Brook – nome proprio di persona inglese maschile e femminile

Persone
Clive Brook – attore inglese
Jayne Brook – attrice statunitense
Kell Brook – pugile britannico
Kelly Brook – attrice, modella e conduttrice televisiva britannica.
Michael Brook – chitarrista, compositore e inventore canadese
Peter Brook – regista inglese

Personaggi immaginari
Brook – personaggio dell'anime e manga One Piece

Altro 
 Brook Farm – esperimento utopistico di comunità trascendentalista messo in pratica dal trascendentalista ed ex pastore unitariano George Ripley

Pagine correlate
Brooke
Brooks